Ralph Kronig, physicien germano-américain.
 Modèle de Kronig-Penney, développé par Ralph Kronig et William Penney, en mécanique quantique.
 Les Relations de Kramers-Kronig, des lois en optique.
 Transition Coster-Kronig, un cas particulier de  transition Auger.

Patronyme dérivé 
 , page d'homonymie.
 August Karl Krönig (1822–1879), physicien et chimiste allemand.